Hrádky – potok w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Hrádky – rezerwat przyrody w Czechach
 Hrádky – szczyt w Hornosvrateckej vrchovine w Czechach